Wyniki Grand Prix Czech 2000, pierwszej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2000.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą: Michal Makovský oraz Bohumil Brhel. W nawiasach podano numery stałe.

 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (2) Tomasz Gollob (Polska)
 (3) Jimmy Nilsen (Szwecja)
 (4) Joe Screen (Wielka Brytania)
 (5) Leigh Adams (Australia)
 (6) Jason Crump (Australia)
 (7) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (8) Ryan Sullivan (Australia)
 (9) Stefan Dannö (Szwecja)
 (10) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (11) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (12) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (13) Carl Stonehewer (Wielka Brytania)
 (14) Brian Karger (Dania)
 (15) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (16) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (17) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (18) Antonín Kasper (Czechy)
 (19) Peter Karlsson (Szwecja)
 (20) Brian Andersen (Dania)
 (21) Todd Wiltshire (Australia)
 (22) Rafał Dobrucki (Polska)
 (23) Michal Makovský (Czechy)
 (24) Bohumil Brhel (Czechy)

Wyniki

Opis 
Zwycięzcą pierwszej eliminacji Grand Prix 2000 został Amerykanin Billy Hamill. Na podium stanęli też Brytyjczycy Mark Loram i Chris Louis. Ostatnim finalistą był debiutujący w zawodach Grand Prix – Todd Wiltshire. Cała czwórka rozpoczynała zawody w fazie eliminacyjnej.

Poniżej oczekiwań pojechali dwaj najlepsi żużlowcy świata z poprzedniego sezonu. Tomasz Gollob zajął 5 miejsce, a Tony Rickardsson był 6. Polskę reprezentował również Rafał Dobrucki, który zajął 18 lokatę.

W Grand Prix zadebiutowało 3 żużlowców: Carl Stonehewer, Todd Wiltshire i Michal Makovský.

Klasyfikacja przejściowa 

Czechy
2000
2000 w Czechach